1997/98 was het 87ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de max.Bundesliga; daaronder was de Zweite Division der Bundesliga. Deze zou een jaar later hervormd worden tot de Erste Division. De derde klasse bestond uit de Regionalliga Ost, Regionalliga West en de Regionalliga Mitte.

max.Bundesliga

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Scheidsrechters

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1997/98 uitkwamen in de Bundesliga.

Sturm Graz
Bijgaand een overzicht van de spelers van Sturm Graz, die in het seizoen 1997/98 onder leiding van trainer-coach Ivica Osim voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden.

Zweite Division der Bundesliga

Regionalliga Ost

Regionalliga Mitte

Regionalliga West

Zie ook
Oostenrijkse voetbalbeker 1997/98
Oostenrijks voetbalelftal in 1997
Oostenrijks voetbalelftal in 1998

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 1997/98